Midtbyen har flere betydninger:

 Midtbyen (Trondheim)
 Midtbyen (Aalborg)
 Midtbyen (Aarhus)